Palau Track and Field Team era um clube de futebol de Palau. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2004.

Clubes de futebol de Palau